Игры в Группе C на чемпионате мира 1994 года проходили с 17 по 27 июня 1994 года. Группа состоит из Испании, Германии, Боливии и Южной Кореи.

Германия — Боливия

Испания — Южная Корея

Германия — Испания

Южная Корея — Боливия

Боливия — Испания

Германия — Южная Корея 

Г